Bubu – personaggio dei cartoni animati dell'orso Yoghi.
 Bubu – tradizionale abito senegalese.
 Bubù – film italiano del 1971 diretto da Mauro Bolognini